ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves (celým názvem: Športový klub Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v bardejovské městské části Bardejovská Nová Ves. Založen byl v roce 1962. Od sezóny 2013/14 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Východ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bardejovská Nová Ves s kapacitou 3 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1962 – založení
 TJ Družstevník Bardejovská Nová Ves (Telovýchovná jednota Družstevník Bardejovská Nová Ves)
 2000 – ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves (Športový klub Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1977–1979: I. A trieda  – sk. Východ
 1981–1983: Divize – sk. Východ
 1983–1984: Divize – sk. Východ (Východní)
 1984–1993: 2. SNFL – sk. Východ
 1993–1998: 3. liga – sk. Východ
 1998–2000: 4. liga  – sk. Sever
 2000–2001: 3. liga – sk. Východ
 2011–2013: 4. liga 
 2013–: 3. liga – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1962
Bardejov